Собор Вологодских святых (День всех святых в земле Вологодской просиявших, Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским) — праздник Русской православной церкви в честь святых, связанных с Вологдой. Из-за административно-территориальных изменений в Собор также вошли святые земель, не входящих в современную Вологодскую область (сейчас относящихся к Архангельской, Пермской областям и Республике Коми).

Календарно-литургические указания и гимнография 
Празднование совершается в 3-ю неделю (воскресение) по Пятидесятнице.

Тропарь Собору Вологодских святых, Глас 8
 Яко светильницы всесветлии,
 явистеся в пределех града Вологды, преподобнии отцы наши, Вологодстии чудотворцы:
 вы бо, крест Христов от юности своея на рамена вземше,
 усердно Тому последовали есте,
 чистотою Богови приближившеся,
 от Негоже и чудес дарованием обогатистеся;
 темже и мы, с верою к вам притекающе, умильно глаголем: отцы преподобнии, молите Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, Глас 2
 Волнений множество невлажно проходяще, безплотныя враги струями слез ваших крепко погрузили есте, Богомудрии и преподобнии, и чудес дар приимше, молите непрестанно о всех нас.

Величание
 Величаем вас,
 чудотворцы наши славнии Вологодстии,
 страну северную лучами добродетелей озарившии
 и образ спасения верным
 светоявленно показавшии.

Вологодские святые 

В Собор Вологодских святых входят (не считая новомучеников):

См. также 
 День всех российских святых
 Вологодская иконопись
 Храмы Вологды

Примечания

Литература 
 Ключевский В. О. «Древнерусские жития святых как исторический источник». Репринтное издание 1871 года. Наука, 1989. ISBN 5-02-008021-7
 Верюжский И. П. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда, 1880
 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. Типография М. М. Стасюлевича. 1882 г.
 Коноплев Н. А. Святые Вологодского края. — М., 1895.

Ссылки 
 Вологодские святые // Энциклопедия «Древо».
 Рева К. «Соборы святых всея Руси».

  

Религия в Вологде
Персоналии:Вологда
Русские православные святые
В